Heilbronner ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Heilbronner (1921–2006), deutsch-schweizerischer Chemiker
 Edgar Jakob Heilbronner (1890–1967), deutscher Orthopäde 
 Friedrich Heilbronner (1938–2016), deutscher Elektrotechniker
 Jacob Heilbronner (1548–1618), lutherischer Theologe, Bruder von Philipp Heilbronner
 Johann Christoph Heilbronner (1706–1745), deutscher Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Karl Heilbronner (1869–1931), deutscher Psychiater und Neurologe
 Marie Heilbronner (1871–1943), deutsche Malerin
 Max Heilbronner (1902–1964), deutscher Filmarchitekt und Maler
 Paul Heilbronner alias Paul Laporte (1904–1980), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Philipp Heilbronner (1546–1616), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Heilbroner
 Heilbronn (Begriffsklärung)